Топоним:
 Мэйси — район городского округа Ичунь провинции Хэйлунцзян (КНР).

Фамилия:
 Мэйси, Кайл (род. 1957) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Мэйси, Уильям — американский актёр, театральный критик и сценарист.
 Мэйси Грэй — американская R&B и соул исполнительница, музыкальный продюсер и актриса
 Мэйси, Джейсон — американский убийца